See You in Hell («увидимся в Аду») — дебютный студийный альбом  британской хеви-метал-группы Grim Reaper, выпущенный в 1983 году на независимом лейбле Ebony Records. В следующем году альбом вышел в США на лейбле RCA Records и занял 73 место в американском чарте Billboard 200. Обложку альбома нарисовал Гарри Шарп-Янг.

На заглавную песню альбома был снят видеоклип, который в 1993 году был показан в 28 эпизоде 2 сезона сериала «Бивис и Баттхед». Эта песня заняла 38 место в списке 40 Most Awesomely Bad Metal Songs Ever, составленном телеканалом VH1.

Список композиций 
Все песни написаны Ником Боукоттом и Стивом Гримметом, кроме особо отмеченных.

 «See You in Hell» — 4:18
 «Dead on Arrival» — 4:34
 «Liar» — 2:49
 «Wrath of the Ripper» — 3:14
 «Now or Never» — 2:53
 «Run for Your Life» — 3:42
 «The Show Must Go On» (Ник Боукотт, Пол ДиМеркадо) — 7:26
 «All Hell Let Loose» — 4:25

Участники записи 
 Стив Гримметт — вокал
 Ник Боукотт — гитара
 Дейв Вонклин — бас-гитара
 Ли Харрис — барабаны

 Производство
 Дэррил Джонтсон — продюсер, инженер
 Гарри Шарп — дизайн

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 1983 года
Альбомы Grim Reaper
Альбомы RCA Records